Das Indonesische Kabinett Vorwärts oder Indonesische Vorwärts-Kabinett (indonesisch Kabinet Indonesia Maju, englisch Indonesia Forward Cabinet) bildet seit Oktober 2019 die Regierung von Indonesien. Es löste das vorher amtierende Arbeitskabinett ab.

Mitglieder

Präsident und Vizepräsident

Koordinierende Minister

Minister

Stellvertretende Minister

Weitere Kabinettsmitglieder

Einzelnachweise 

Kabinett (Indonesien)